Jiangzi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangzi Xian, härad, Tibet, 
 Jiangzi (häradshuvudort i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar